Тата́рский переулок — название улиц в разных городах России, происходящее от названия народа — татары.
 Татарский переулок — улица в Екатеринбурге.
 В Москве:
 Большой Татарский переулок. 
 Малый Татарский переулок.
 Татарский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
Татарский переулок — улица в Твери. 
 Татарский переулок — прежнее (до 15 июня 1965 года) улицы Трифонова в Томске.

См. также 
 Татарская улица